Радгоспный (; в переводе Совхозный) — название населённых пунктов на Украине:
 Радгоспный — посёлок в Краснодонском районе Луганской области.
 Радгоспный — посёлок в Перевальском районе Луганской области.
 Радгоспный — до 2016 года название посёлка Зелёный Гай в Новопсковском районе Луганской области.

См. также 
 Радгоспное
 Совхозный